Hantl ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hantl (1902–1984), deutscher Sanitäter, Mitglied der Lagermannschaft des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz
 Ursula Hantl-Unthan (* 1957), deutsche Juristin und Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg
 Verena Hantl (* 1989), deutsche Kanutin